Уријангато има више значења:

 Општина Уријангато (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уријангато (Уријангато, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику